Ві́лкінсон () — англійське прізвище і топонім.

Прізвище 
 Вілкінсон (прізвище)

Топонім

Вілкінсон (округ, Джорджія) () — округ (графство) у штаті Джорджія, США.
 Вілкінсон (округ, Міссісіпі) () — округ (графство) у штаті Міссісіпі, США.
 Вілкінсон — місто, штат Індіана
 Вілкінсон — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Вілкінс